— немецкий писатель.
 Пейскер, Ян (1851—1933) — чешский историк права.

Примечания